E263 – codice dell'acetato di calcio
 E263 – strada europea